Филоновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Филоновское сельское поселение — входит в Новоаннинский район

Воронежская область
 Филоновское сельское поселение — входит в Богучарский район